Алоис Перштерер (, 29 сентября 1909, Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австро-Венгрия — 30 мая 1945, Зальцбург) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 10b, входившей в состав айнзацгруппы D, причастный к уничтожению евреев в Крыму, на Украине и Кавказе.

Биография 
Алоис Перштерер родился 29 сентября 1909 года. С 1928 по 1933 год служил автомехаником в австрийской армии. 1 марта 1930 года вступил в НСДАП (билет № 897521). В годы запрета НСДАП в Австрии Перштерер возглавлял абшнит СД в Зальцбурге, а также работал курьером в местной городской администрации. Получил 18 месяцев тюремного заключения за нелегальную политическую деятельность. После присоединения Австрии к Германии в 1938 году вновь возглавил унтерабшнит СД в Зальцбурге.

С мая 1941 по декабрь 1942 года возглавлял зондеркоманду 10b в составе айнзацгруппы D. 6 июля 1941 года его подразделение вступило в Черновцы. Перштерер собрал совещание подчиненных, которым указал, что следует уничтожить евреев, коммунистов, комиссаров и, возможно, цыган. 6 июля зондеркоманда подожгла синагогу в Черновцах. 7 июля были проведены обыски в еврейских кварталах и задержан 101 мужчина из числа еврейской интеллигенции, которых мелкими группами расстреляли на окраине города. Часть евреев были приведены в бывший Национальный еврейский дом, после чего зондеркоманда покинула город, а евреи частично были частично уничтожены румынами. 4 декабря 1941 года его айнзацкоманда совершило массовое убийство в Феодосии. В апреле 1942 года Перштерер приказал использовать своей айнзацкоманде газвагены.

После службы в айнзацкоманде 10b Перштерер вернулся в Зальцбург и устроился в Главное управление имперской безопасности. Впоследствии стал командиром полиции безопасности и СД в Каринтии и Крайне со штаб-квартирой в городе Блед. В ноябре 1944 года был снят с должности.

30 мая 1945 года был убит при неизвестных обстоятельствах в Зальцбурге. Согласно официальной версии, стал жертвой ограбления. По другой версии, застрелен американскими солдатами при попытке задержания.

Примечания

Литература 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп
Нацистские преступники
Персоналии:Холокост на Украине